Andreas Eckl ist der Name folgender Personen:

* Andreas Eckl (Politiker) (1808–1872), österreichischer Politiker, Abgeordneter zum österreichischen Reichstag
 Andreas Eckl (Philosoph) (* 1959), deutscher Philosoph